Tribelàcia (Tribelaceae) és una família de plantes amb flor.

En el sistema de classificació filogenètic APG II s'ubica en el clade Euasterid II sense assignar acap ordre en concret.

En el sistema Cronquist la família s'ubica en l'ordre de les Rosales

La família de les Tribelàcies conté dues espècies Tribeles australis i T. philippi en un sol gènere: Tribeles

La distribució d'aquesta família és a la regió neotropical i antàrtica a les Pampes i els Andes de l'Amèrica del Sud.

Són arbusts prostrats de fulles de disposició alternada. Flors hermafrodites, solitàries. Fruit en càpsula amb moltes llavors.

Rosals